FK Baník Albrechtice je slezský fotbalový klub z Albrechtic na Karvinsku, který byl založen roku 1961.

V sezoně 1993/94 vyhrál Slezský župní přebor a nastalo nejúspěšnější období klubu, kdy se v Albrechticích nepřetržitě po třináct let hrála Divize E (1994/95 – 2006/07). Od sezony 2010/11 hraje I. A třídu Moravskoslezského kraje – sk. B (6. nejvyšší soutěž).

Klubovými barvami byly v minulosti černá a zelená, současnými jsou červená, bílá a modrá.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1961 – TJ Sokol Albrechtice (Tělovýchovná jednota Sokol Albrechtice)
 1963 – TJ Baník Su-Sto Albrechtice (Tělovýchovná jednota Baník Suchá-Stonava Albrechtice)
 1965 – TJ Baník 9. květen Stonava (Tělovýchovná jednota Baník 9. květen Stonava)
 1967 – TJ Baník 9. květen Albrechtice (Tělovýchovná jednota Baník 9. květen Albrechtice)
 1985 – TJ Důl 9. květen Albrechtice (Tělovýchovná jednota Důl 9. květen Albrechtice)
 1997 – FK Baník Albrechtice (Fotbalový klub Baník Albrechtice)
 1998 – Refotal Albrechtice
 2003 – FK Baník Albrechtice (Fotbalový klub Baník Albrechtice)

Odchovanci 
K nejúspěšnějším odchovancům patří Milan Miklas, Petr Tomašák a Vladimír Neuman.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena v dubnu 2020 z důvodu pandemie covidu-19.

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky FK Baník Albrechtice

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1961
Sportovní kluby v okrese Karviná
Fotbal v okrese Karviná
Albrechtice (okres Karviná)